Андре́й Ме́льников:
 
 Мельников, Андрей Иосифович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Андрей Николаевич (1974—2000) — старший прапорщик милиции, погиб во Второй чеченской войне.
 Мельников, Андрей Павлович (1855—1930) — краевед и художник, сын П. И. Мельникова-Печерского.
 Мельников, Андрей Жанович (род. 1980) — украинский актёр.